El término Facultad de Ciencias Sociales puede referirse a:

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires;
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile;
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica;
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (Parguay);
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina);
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca;
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay);Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia;Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México;Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador'''.